Güthlein ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Güthlein (1935–2018), deutscher Politiker (SPD)
 Klaus Güthlein (* 1942), deutscher Kunsthistoriker und Hochschullehrer
 Sebastian Güthlein (1776–1858), deutscher Maler